Newlands – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria, w Allerdale
 Newlands – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Newlands – miejscowość w Dumfries and Galloway (Szkocja)
 Newlands – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria, w Eden
 Newlands – miejscowość w Glasgow (Szkocja)
 Newlands – miejscowość w Highland (Szkocja)
 Newlands – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Newlands – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Newlands (Peeblesshire) – miejscowość w Scottish Borders (Szkocja)
 Newlands (Roxburghshire) – miejscowość w Scottish Borders (Szkocja)
 Newlands – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Newlands – miejscowość w West Lothian (Szkocja)

Zobacz też 
 Newlands Stadium – położoy w Kapsztadzie stadion sportowy przeznaczony do rozgrywania meczów rugby union